L'International Lawn Tennis Challenge 1928 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 23ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 32 nazioni: 26 nella zona europea e 6 nella zona americana.

La Francia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 27 al 29 luglio.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1928
 1928